Мадаевка:

 Мадаевка (приток Алатыря) — река в России, протекает в Республике Мордовия, Нижегородской области, Чувашская Республике, Пензенской области.
 Мадаевка (приток Язовки) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Мордовия, Нижегородской области, Чувашская Республике, Пензенской области.